Медвежья — река в России, протекает по Первомайскому и Верхнекетскому районам Томской области. Устье реки находится в 7 км по левому берегу реки Бобыльская. Длина реки составляет 14 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кеть, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Чулыма до Кети. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Бассейн Чачамги
Реки Верхнекетского района
Реки Первомайского района Томской области